Alcatraz kan syfta på:

 Alcatraz – ett fängelse i San Francisco
 Alcatraz Island – ön som fängelset ligger på
 Alcatraz (TV-serie) – en amerikansk TV-serie

Se även 
 Alcatrazz – en amerikansk hårdrocksgrupp
 Alcatrazlistan – en förteckning över de hundra mest aktiva kriminella personerna i Sverige
 Alcazar – flera